Стів Стіверс (1965) — американський політик-республіканець
 Stivers School for the Arts — школа мистецтв у Дейтоні, США